A Espanha participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1900, e enviou atletas para competirem na maioria dos Jogos Olímpicos de Verão desde 1920. A Espanha também participou de todos os Jogos Olímpicos de Inverno desde 1936.

A Espanha boicotou os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 na Alemanha nazista, e também boicotou os Jogos de 1956 em Melbourne por causa da invasão da Hungria pela União Soviética. Os eventos de Hipismo desses Jogos foram realizados em Estocolmo, cinco meses antes, e a Espanha participou desse esporte.

A Espanha foi sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona, a cidade natal do então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antoni

Atletas espanhóis ganharam um total de 115 medalhas, com a Vela sendo o esporte mais medalhado. Duas dessas medalhas foram conquistadas nos Jogos de Inverno.

O Comitê Olímpico Espanhol (Comité Olímpico Español) foi criado em 1924.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno

Referências